La  (CPAC, prononciation en anglais : ) est une réunion politique organisée par les conservateurs américains. Elle a lieu chaque année aux États-Unis et rassemble jusqu'à .

S'y retrouvent les personnalités les plus en vue des différents courants du mouvement conservateur américain, tant élues, militantes ou dirigeants d'organisation que personnalités des médias.

La CPAC organise également un vote informel de la personnalité la plus représentative du mouvement, qui est généralement considéré comme un baromètre pour le choix du candidat républicain à l'élection présidentielle américaine.

Plusieurs récompenses sont décernées, dont le , la plus haute décoration, le , le , le  ou le plus récent .

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 

 

Événement politique
Politique aux États-Unis
Fondation en 1973